Авлона може да се отнася за:

 Авлона – град в Албания;
 Авлона (Гърция) – село на остров Карпатос в Гърция.